Lauritz Sørensen er navnet på flere personer:

 Lauritz Sørensen (driftsbestyrer) (1861-1948) – dansk driftsbestyrer
 Lauritz Sørensen (trompetist) (1874-1937) – dansk trompetist og kgl. kapelmusikus (Søren Lauritz Sørensen)